Wiggle steht für
Wiggle (Unternehmen), Versandunternehmen 
 Wiggle High5, britisches Radsportteam im Frauenradsport
Wiggle Side Chair, Sitzmöbel
Wiggle, Synonym für den Tanzstil Twerking